Quack ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Quack (1946–2009), deutscher Priester und Ethnologe
 Erhard Quack (1904–1983), deutscher Kirchenlieddichter und -Komponist
 Friedrich Quack (1934–2014), von 1982 bis 1999 Richter am deutschen Bundesgerichtshof
 Heidrun Quack (* 1957), deutsche Juristin und Richterin
 Hendrik Peter Godfried Quack (1834–1917), niederländischer Historiker und Ökonom 
 Joachim Friedrich Quack (* 1966), deutscher Ägyptologe und Demotist
 Johannes Quack (* 1959), deutscher Kirchenmusiker
 Karlheinz Quack (1926–2006), deutscher Rechtsanwalt
 Maria Fabiola Quack (1896–1983), deutsche Ordensschwester und Lehrerin
 Martin Quack (* 1948), deutscher Physikochemiker
 Norbert H. Quack (* 1947), deutscher Jurist
 Rudolf Quack (1909–2001), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer für Energie- und Verfahrenstechnik
 Sigrid Quack (* 1958), deutsche Sozialwissenschaftlerin

Fiktive Person:
 Primus von Quack, Figur aus den Disney-Comics, wohnt in Entenhausen

Siehe auch: 
 Kwak